Любов — емоційне інтимне і глибоке почуття
 Любов — чеснота, безкорислива любов
 Любов — жіноче ім'я
 Любов — максі-сингл гурту Воплі Відоплясова

 «Любов» — американська короткометражна кінокомедія 1919 року
 «Любов» — американська мелодрама 1927 року
 «Любов» — радянський художній фільм 1991 року
 «Любов» — фільм Міхаеля Ганеке 2012 року
 «Любов» — французький еротичний, драматичний 3D фільм 2015 року

Любов — село, Киринський район, Забайкальський край
 Любов — присілок, Староюр'євський район, Тамбовська область

Любов — село, Дніпропетровська область, Солонянський район

Інше 
 Агапе